Miejscowości w USA:
 Woodmere – jednostka osadnicza w stanie Luizjana, w parafii Jefferson
 Woodmere – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Nassau
 Woodmere – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Cuyahoga